Jorge Solórzano ist der Name folgender Personen:

* Jorge Solórzano Pérez (* 1961), nicaraguanischer Geistlicher, Bischof von Granada
 Jorge Estrada Solórzano (* 1961), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Gómez Palacio